Reed Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Reed Township (Arkansas)
 Reed Township (Illinois)
 Reed Township (North Dakota)
 Reed Township (Ohio)
 Reed Township (Oklahoma)
 Reed Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Read Township